VC Activia, een volleybalclub uit de Nederlandse plaats Sint Anthonis;
VV Activia, een voetbalvereniging uit de Nederlandse plaats Twello;
Activia (zuivel), een yoghurtmerk van het Franse zuivelbedrijf Danone.